Il doppio maschile  del torneo di tennis Pilot Pen Tennis 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Andy Ram che hanno battuto in finale Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (campioni)

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)
 Julian Knowle /  Jürgen Melzer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 2006